Anthony Roberson (14 de fevereiro de 1983) é um basquetebolista norte-americano.

Basquetebolistas de Michigan